Star TV steht für:

 Star TV, Schweizer Fernsehsender
 Star TV (Türkei), türkischer Fernsehsender
 Satellite Television Asian Region (STAR TV), asiatischer Satellitendienst mit mehreren Fernsehsendern